Bias může mít více výnamů. 

Z angličtiny (zaujatost, předpojatost, předsudky):

 Bias (epidemiologie) – systematická chyba ve sběru (epidemiologických) dat či jejich vyhodnocení
 Bias (právo) – podjatost soudců či jiných profesí v justici
 Acquiescence bias (tendence souhlasit) – tendence lidí s předloženými tvrzeními spíše souhlasit než nesouhlasit
 Attentional bias (pozornostní selekce) – jev, kdy je rozhodování jedince ovlivněno myšlenkami, ke kterým se v danou chvíli upírá jeho pozornost
 Attribution bias (atribuční zkreslení) – tendence lidí systematicky chybovat v posouzení sebe či jiných osob nebo se mýlit v odůvodnění svého či jejich chování
 Authority bias (poslušnost vůči autoritě) – tendence lidí přisuzovat větší váhu názorům autorit (bez ohledu na faktický obsah)
 Automation bias – tendence lidí upřednostňovat návrhy automatického systému pro podporu rozhodování a ignorovat protichůdné informace pocházející z neautomatického zdroje
 Cognitive bias (kognitivní zkreslení) – systematická, opakovaná chyba v myšlení, rozhodování, odhadech, vzpomínkách, zapamatování a jiných myšlenkových procesech
 Confirmation bias (konfirmační či potvrzovací zkreslení) – tendence lidí upřednostňovat informace, interpretace a vzpomínky podporující jejich vlastní názor či přesvědčení a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou s ním v rozporu
 Conservatism bias (konzervativní zkreslení) – tendence lidí neefektivně revidovat vlastní přesvědčení v konfrontaci s novými informacemi
 Developmental bias – v evolučně vývojové biologii označuje přednostní vznik určitých fenotypových rysů
 Gender bias – zkreslení spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen např. ve veřejných či řídících funkcích, výzkumných týmech apod.
 Genderová nevyváženost na Wikipedii – nevyváženost spočívající v převaze mužských wikipedistů nad wikipedistkami
 Informační bias – typ kognitivního zkreslení vedoucí ke špatnému vyhodnocování informací
 Choice-supportive bias (efekt podpory již zvoleného) – tendence lidí k obhajobě v minulosti učiněných rozhodnutí a naopak k odsouzení ostatních možností, které nebyly zvoleny
 Media bias (mediální zkreslení) – zkreslení nebo vnímané zkreslení hromadných sdělovacích prostředků ohledně výběru, pokrytí a způsobu prezentace zpráv a informací, které vzniká následkem nedodržování standardů žurnalistiky
 Overconfidence bias (efekt nadměrné sebedůvěry) – tendence lidí nadhodnocovat své schopnosti, vyhlídky a šance na úspěch
 Publication bias (publikační zkreslení) – tendence v publikovaném akademickém výzkumu zveřejňovat a šířit spíše výsledky experimentů či studií, které přinesly nějaký významný nález či pozitivní výsledky
 Selection bias (výběrové zkreslení) – zkreslení způsobené výběrem jistých jednotlivců, vzorků, skupin, oblastí, dob či dat, kdy nereprezentativní výsledky zjišťování ovlivní celkové hodnocení
 Self-selection bias (zkreslení samovýběru) – zkreslení výsledků zjišťování tím, že skupina respondentů byla sestavena samovýběrem
 Self-serving bias (zkreslení sloužící sobě) – tendence vidět a hodnotit sám sebe a své chování v příznivém světle
 Systemic bias (systémová podjatost, instituční předpojatost, systematické zkreslení) – kognitivní zkreslení a následná podjatost „zabudovaná“ na úrovni člověkem vytvořených systémů, jako jsou instituce a organizace
 Zero-risk bias (sklon vůbec neriskovat) – tendence lidí zcela eliminovat jedno z existujících rizik, a to i tehdy, kdy existuje alternativní řešení se stejnými nebo nižšími náklady, jehož výsledkem by bylo nižší celkové riziko

Jiné významy:

 Bias (Landes) – obec v departementu Landes ve Francii
 Bias (Lot-et-Garonne) – obec v departementu Lot-et-Garonne ve Francii
 Bias z Priény (asi 620–550 př. n. l.) – starořecký právník a filozof

Podobné 

 Biás – podle řecké mytologie syn Amytháona z Iólku a jeho manželky Eidomené

Externí odkazy